Peste d'Arles peut désigner les épidémies de peste suivantes :
 la peste d'Arles (1579-1581) ;
 la peste d'Arles (1720-1721).